Sainte-Eulalie (Ardèche)
Sainte-Eulalie (Aude)
Sainte-Eulalie (Cantal)
Sainte-Eulalie (Gironde)
Sainte-Eulalie (Lozère)
ook:
Sainte-Eulalie-d'Ans,  Dordogne 
Sainte-Eulalie-de-Cernon, Aveyron 
Sainte-Eulalie-d'Eymet,  Dordogne 
Sainte-Eulalie-d'Olt, Aveyron 
Sainte-Eulalie-en-Born,  Landes 
Sainte-Eulalie-en-Royans,  Drôme

Zie ook
Santa Eulalia (doorverwijspagina)